Lögdberg är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Gunnar Lögdberg (1902–1997), skolman
 Hilding Lögdberg (född 1928), arkitekt
 Åke Lögdberg (1913–2002), rättslärd

Svenska efternamn